

Astronomia 
Cratere Kirkwood – cratere lunare
1578 Kirkwood – asteroide della fascia principale

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Kirkwood – census-designated place della Contea di Alpine, California
 Kirkwood – villaggio della Contea di Warren, Illinois
 Kirkwood – città della Contea di St. Louis, Missouri
 Kirkwood – città della Contea di Broome, New York
 Kirkwood – census-designated place della Contea di Lancaster, Pennsylvania
 Sudafrica
 Kirkwood – capoluogo della Municipalità locale di Sundays River Valley

Persone 
 Cris Kirkwood – bassista statunitense
 Curt Kirkwood – cantante statunitense
 Daniel Kirkwood – astronomo e matematico statunitense
 David Kirkwood – pentatleta statunitense
 James Kirkwood – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 James Kirkwood Jr. – scrittore e attore statunitense
 Kyle Kirkwood – pilota automobilistico statunitense
 Langley Kirkwood – attore e triatleta britannico
 Lucy Kirkwood – drammaturga e sceneggiatrice britannica